Teufelskeller steht für

 Teufelskeller (Baden AG), prähistorisches Rutschgebiet in der Schweiz
 Teufelskeller (Oberelsbach), eine Höhle in Bayern
Archäologisches Denkmal:
 Teufelskeller (Drosa) in (Sachsen-Anhalt) nennt die einheimische Bevölkerung das prähistorische Großsteingrab von Drosa